ADAC steht für:
 ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), deutscher Automobilclub
 ADAC-Straßenwacht, deutsche Pannenhilfeorganisation
 ADAC Luftrettung, deutsche Luftrettungsorganisation
 Aboriginal Drug & Alcohol Council, Organisation zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch und Alkoholismus bei den Aborigines
 Abu Dhabi Airports Company, Betreibergesellschaft der Flughäfen Abu Dhabi und Al-Bateen in den VAE

Siehe auch:

ADAC